Luis Seco de Lucena puede hacer referencia a:
 Luis Seco de Lucena Escalada (1857-1941), escritor, historiador y periodista español.
 Luis Seco de Lucena Paredes (1901-1974), arabista español, hijo del anterior.